Programació: Top (Unix)
 Història: Tribunal d'Ordre Públic, conegut pel seu acrònim TOP